Ottenhofen ist ein Ortsname:

 Ottenhofen, Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern
 Ottenhofen (Bühl), Weiler auf der Gemarkung Weitenung der Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Ottenhofen (Marktbergel), Pfarrdorf von Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch
 Ottenhof
 Ottenhöfen im Schwarzwald